Okręty US Navy o nazwie USS "Katahdin", pochodzącej od góry Mount Katahdin w stanie Maine:

 Pierwszy "Katahdin" był kanonierką o napędzie śrubowym przyjętą do służby w 1862, aktywną podczas wojny secesyjnej i wycofaną ze służby krótko po zakończeniu wojny.

 Drugi "Katahdin" był innowacyjnym okrętem pancernym - taranowcem będącym w służbie w latach 1897 - 1909

Katahdin